Эрикс:
 Эрикс (мифология) — герой древнегреческой мифологии
 Эрикс (Сицилия) — древний город в Италии, на месте современного города Эриче
 Eryx — удавчики, род змей относящийся к семейства ложноногих
 «Eryx» — противотанковый ракетный комплекс
 «Эрикс» — научно-фантастический рассказ Роберта Шекли

Примечания